

Codici 
 hgm – codice ISO 639-3 della lingua haiǁom

Religione 
 H.G.M. – sigla dell'istituto di perfezione cattolica Araldi della Buona Novella